НЛМК-Калуга — российский электрометаллургический завод нового поколения (входит в Сортовой дивизион Группы НЛМК). До 2012 года называлась ЗАО «Калужский научно-производственный электрометаллургический завод». Расположен в индустриальном парке «Ворсино», Калужская область, 70 км от Москвы. Общее количество сотрудников — 1250.

История 
Реализация проекта Калужского научно-производственного электрометаллургического завода была начата в 2006 году в рамках программы создания индустриального парка «Ворсино» на севере Калужской области. Инвестором является Группа НЛМК, генеральным подрядчиком строительства — турецкая компания «Гама».  Общий размер инвестиций составил 38 млрд руб .
В 2012 году ЗАО «Калужский научно-производственный электрометаллургический завод» сменил фирменное название и организационно-правовую форму на ООО «НЛМК-Калуга». Решение было принято единственным акционером ЗАО «КНПЭМЗ» - ОАО «НЛМК». На основании решения принят новый Устав Общества, предприятие прошло процедуру государственной регистрации нового юридического лица.
Официальное открытие завода состоялось в июле 2013 года.  В открытии  принял участие  Дмитрий Медведев, губернатор Калужской области  Анатолий Артамонов и главный акционер  Группы НЛМК  Владимир Лисин.

Примечания 

НЛМК (компания)
Предприятия Калужской области